Holokauszt, soá, a zsidók szisztematikus pusztítása a nácizmus idején
 Zsidó holokauszt Magyarországon, a zsidók szisztematikus pusztítása a nácizmus idején Magyarországon
 Roma holokauszt, porajmos, a romák szisztematikus pusztítása a nácizmus idején
 Melegholokauszt, - homoszexualitása miatt deportált személy pusztult el koncentrációs táborokban a nácizmus idején
Tágabb értelemben:
 Örmény holokauszt, vitatott megnevezés az örmények erőszakos kitelepítésére és lemészárlására 1915 és 1917 között az Oszmán Birodalomban

Tulajdonnév:
 Holokauszt, Marvin J. Chomsky televíziós minisorozata, 1978
 Holocaust, az X-Men képregénycsalád egy figurája.
 Holocaust skót heavy metal együttes

Jegyzetek 

Holokauszt